Le coup du marquis est un procédé tactique du jeu de dames qui consiste, en fin de partie, 
à prendre en otage un pion adverse situé à la bande pour menacer de prendre d'autres pièces à l'adversaire.

Décrit en 1802 par Huguenin, auteur et calligraphe messin, le coup du marquis doit sa dénomination au surnom d’un joueur français du . Le coup fut aussi appelé « Otage » en Belgique à la fin du .

Principe du coup du marquis 

La mise en place de la position se fait en deux temps : Une dame est d'abord rapprochée d'un pion de bande adverse, puis une seconde pièce, pion ou dame, est glissée entre les deux. Voir animation.

Le coup du marquis est déclenché par déplacement de la dame, le pion bloqué doit alors prendre la pièce intercalée. C'est donc un coup de la trappe simple mais avec utilisation d'une dame. Cette dernière menace les pièces adverses « en l’air », c'est-à-dire qui ne sont pas à la bande, d'autant mieux que la dame peut s’effacer dans trois directions.

En fin de partie, il convient de surveiller la possibilité de mise en place de la « position du marquis » et, au besoin, de sacrifier le pion risquant d'être pris en otage. Ce pion, une fois bloqué, ne peut plus en effet être offert.

La menace du coup du marquis oblige souvent l'adversaire à jouer des coups forcés, par exemple à faire des allers-retours avec sa dame à chaque extrémité de la grande diagonale, ce qui laisse le temps de mettre en place un piège pour la capturer : Généralement un crochet ou le coup des deux pôles. Ainsi, la seule menace du coup du marquis peut suffire à gagner la partie.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

marquis